Kalliohelli kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalliohelli (ö, lat 60,51, long 27,04), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Kalliohelli (ö, lat 60,43, long 27,29), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar